Хорошун Антін Опанасович (1893—1970) — драматичний актор героїчно-характерного плану. Народний артист УРСР.
 Хорошун Василь Якович (1872—1902) — історик, одеський викладач.
 Хорошун Едуард Миколайович (* 1973) — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Хорошун Леонід Петрович (1937—2019) — доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, лауреат Державної премії УРСР.
 Хорошун Олександр Олексійович (1913—2007) — діяч органів державної безпеки СРСР, генерал-майор.
 Хорошун Семен Васильович (1922—2003) — господарський діяч, лауреат Премії Ради Міністрів СРСР.
 Хорошун Сергій Григорович (1970—2016) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища